Pigg kan syfta på:

 Pelle Pigg – en av de tidigaste karaktärerna i Looney Tunes, skapad 1935
 Musse Pigg – en filmfigur skapad av Walt Disney 1928
 Mimmi Pigg – en seriefigur från 1930

Se även
 Piggy – en uggla i Harry Potter